El término enmienda puede referirse, en esta enciclopedia:

En agricultura
 a una enmienda, un producto aportado a la tierra, generalmente en grandes cantidades, para mejorar las cualidades físicas (estructura) y corregir la acidez;

En Derecho
 a una enmienda, una modificación, sujeta al voto de una asamblea, añadida a un proyecto de ley o a una ley;

En lenguaje general
 tener propósito de enmienda significa enmendarse, es decir, proponerse mejorar.

Enlaces externos 

 Entrada de enmienda en el Diccionario de la lengua española, editado por la Real Academia Española